Љубижда може бити:

 Љубижда, насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Република Србија
 Љубижда Хас, насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Република Србија
 Љубижда (Ораховац), насеље у општини Ораховац, Косово и Метохија, Република Србија